Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус:

Известные носители:

 Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус, Дмитрий Николаевич (1842—1893) — генерал-майор, герой Туркестанских походов.